Bierganz ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Bierganz (1942–2000), deutscher Historiker
 Maria Bierganz (1927–2013), BDM-Scharführerin, die 1944/45 als Symbol der befürchteten fanatischen Hitlerjugend galt